Esquerra Unida (Gauche unie en français - Izquierda Unida en espagnol) peut faire référence à plusieurs coalitions ou mouvements politiques dans des territoires catalanophones :

Esquerra Unida de les Illes Balears, fédération baléare d'Izquierda Unida.

Esquerra Unida i Alternativa (EUiA), parti politique de Catalogne fondé en 1998, référent d'Izquierda Unida.

Esquerra Unida del País Valencià, parti politique valencien fondé en 1978 et dissout en 1983.
 Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), fédération valencienne d'Izquierda Unida, fondée en 1986.
 Esquerra Unida - L'Entesa, coalition politique formée dans la Communauté valencienne par Esquerra Unida del País Valencià, Izquierda Republicana, Esquerra Valenciana et Els Verds pour les élections autonomiques et municipales de 2003.

Voir aussi 
 

Homonymie de parti politique